L'adjectif aware signifie « conscient » en anglais. De plus, on rencontre ce mot dans :

Géographie 
 Aware, subdivision administrative de l'Éthiopie
 Aware, circonscription électorale en Éthiopie

Informatique 
 Ad-Aware, logiciel de détection de logiciels malveillants
 Aware Lifeforms In Aware Entertainment, moteur de jeu vidéo

Médias 
 Le mot est associé à l'acteur Jean-Claude Van Damme, qui a fait l'objet de moqueries au début des années 2000 pour ses déclarations jugées extravagantes et involontairement comiques lors d'entretiens télévisés ou radiophoniques, en particulier une tirade dans laquelle il explique le concept d'awareness : être aware c'est « être à l'attention de savoir que [l'on] existe », avoir conscience de ses capacités, pour visualiser ses rêves et les réaliser. Le phénomène a été évoqué dans le film semi-fictif J.C.V.D. réalisé par Mabrouk El Mechri et sorti en 2008.
Be Aware, société de production audiovisuelle

Autres 

 Be aware and share, une organisation humanitaire suisse
 Aware (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), association fondée en 2014, à Paris, pour réhabiliter les artistes femmes.